Kampen har flere betydninger:
 Kampen (Oslo) – er et strøg i Oslo
 Kampen (Sild) – er en landsby på den nordfrisiske ø Sild
 Kampen (Nederlandene) – er en by i Overijssel
 Kampen Fyr – er et fyrtårn på den nordfrisiske ø Sild
 Kampen Om Danmark – en hiphop-musical
 Kampen Om De Sorte Støvler – et spejderløb
 Kampen om den røde ko – en dansk film
 Kampen mod terror – krigen mod terrorisme
 Kampen mod uretten – en dansk film
 Kampen (film fra 2013) – dansk kortfilm fra 2013 instrueret af Jesper Troelstrup
 Kampen (film fra 2017) – dansk kortfilm fra 2017 instrueret af Johannes Stilhoff